Knud Larsen peut faire référence à :

 Knud Larsen (1865-1922), peintre danois;
 Knud Larsen (1939-), un architecte danois.